Heaven Can Wait (1943) — filme com Gene Tieney e Don Ameche
O Céu Pode Esperar (1978) — filme com Warren Beatty e Dyan Cannon (Heaven Can Wait, no original)
Heaven Can Wait (canção de Gamma Ray) — no álbum Heading for Tomorrow
Heaven Can Wait (canção de Iron Maiden) — no álbum Somewhere in Time

Desambiguação
Desambiguações de cinema